Жакетта Люксембургская (, ; 1415/1416 — 30 мая 1472) — старшая дочь Пьера де Люксембурга, графа Сен-Поля, и Маргариты де Бо. После вступления в брак с герцогом Бедфордом, братом короля Генриха V, она стала приверженкой Ланкастеров. Однако после сокрушительного поражения Ланкастеров в битве при Таутоне она перешла на сторону Йорков. Её старшая дочь Елизавета Вудвилл стала королевой Англии. Жакетта родила 14 детей (все во втором браке).

Первый брак 
22 апреля 1433 года, когда ей было 17 лет, вышла замуж за Джона Ланкастера, 1-го герцога Бедфорд. Герцог был третьим сыном короля Генриха IV и Марии де Богун, и, следовательно, внуком Джона Гонта, герцога Ланкастера, третьего сына Эдуарда III. Брак был призван укрепить узы Англии со Священной Римской империей и увеличить английское влияние в политике Европы. Брак был бездетным, герцог умер 15 сентября 1435 года в Руане. Жакетта, как вдова, унаследовала треть имущества герцога.

Второй брак 
Сэр Ричард Вудвилл, служивший камергером, по приказу Генриха VI должен был привезти молодую вдову в Англию. Во время путешествия пара тайно обвенчалась 23 марта 1437 года без разрешения короля. Жакетте было выдано приданое (земли её первого мужа) при условии, что она не выйдет замуж без королевского благословения. Узнав о браке, Генрих VI отказался принимать их, и ему выплатили штраф в размере 1000 фунтов стерлингов, но сумма была возвращена в октябре того же года вследствие королевского помилования. Брак был долгим и очень плодотворным: 14 детей. Она потеряла своего старшего сына Льюиса, который умер от лихорадки, когда ему было 12 лет.

К середине 1440 года Вудвиллы были в выгодном положении. Жакетта приблизилась к королю Генриху и королеве Маргарет. Она стала первой придворной дамой, второй после королевы. Как личный фаворит, она также пользовалась особыми привилегиями и влиянием при дворе.

Война роз 
После восхождения дочери Жакетты, Елизаветы, на престол Вудвиллы обрели влиятельность и власть. Ричард Вудвилл был назначен главным казначеем и получил титул графа Риверса, а дети вступали в брак с самыми влиятельными и богатыми людьми королевства. Помимо всего прочего, Жакетта устроила своему 20-летнему сыну Джону бракосочетание с вдовствующей герцогиней Норфолк — Кэтрин Невилл. Невеста была более чем в три раза старше своего мужа и буквально на коленях умоляла избавить её от этого брака. Эта скандальная свадьба получила широкую огласку и окончательно подорвала популярность Вудвиллов не только в народе, но и при дворе.

В 1469 году, когда граф Уорик выступил против короля, были казнены в Кенилворте Ричард Вудвилл (муж Жакетты) и её сын Джон (а его престарелая супруга в очередной раз овдовела). Жакетта пережила мужа лишь на 3 года и скончалась в возрасте примерно 56-ти лет.

Обвинения в колдовстве 
Вскоре после казни мужа некто Томас Уэйк, последователь Уорика, обвинил Жакетту в колдовстве: она и её дочь королева Елизавета якобы приворожили короля. Однако когда Уорик, не сумевший добиться признания королём своего зятя Джорджа Кларенса, освободил Эдуарда IV, все обвинения были сняты. Позднее король Ричард III вновь объявил, что уже покойная к тому моменту Жакетта приворожила Эдуарда IV к своей дочери; обвинения эти стали частью основы для принятия 1484 году акта Titulus Regius, признававшего незаконнорождёнными всех детей короля Эдуарда IV от Елизаветы Вудвилл.

Дети 
Жакетта была матерью 14 детей; все они родились во втором браке:
 Елизавета (ок. 1437—1492) — дважды была замужем: в первом браке — за сэром Джоном Греем из Гроуби, от которого родила двоих сыновей; вторым браком — за королём Эдуардом IV, от которого родила 10 детей (7 дочерей и 3 сыновей), среди которых были король и королева-консорт Англии;
 Льюис (ок. 1438—ок. 1450)
 Анна (ок. 1438/1439—1489) — дважды была замужем: в первом браке — за Уильямом Буршье, виконтом Буршье, от которого родила сына и двух дочерей; вторым браком — за Джорджем Греем, наследником графа Кента, от которого родила сына Ричарда;
 Энтони (ок. 1440—1483) — граф Риверс; был дважды женат: первым браком — на Элизабет Скейлз, баронессе Скейлз; вторым браком — на Мэри Фитц-Льюис; законных детей не имел, однако имел внебрачную дочь Маргарет Вудвилл;
 Джон (ок. 1445—1469) — был женат на Кэтрин Невилл, вдовствующей герцогине Норфолк; детей не имел;
 Жакетта (1444/1445—1509) — названа, предположительно, в честь матери. В 1460 году или примерно в это время, до того, как Эдуард IV стал королём, Жакетта вышла замуж за Джона ле Стрейнджа, 8-го барона Стрейнджа из Нокина, от которого родила дочь Джоан, которая была замужем за Джорджем Стэнли;
 Лайонел (ок. 1446—1484) — епископ Солсбери;
 Элеанор (ум. ок. 1512) — была замужем за сэром Энтони Греем;
 Маргарет (ок. 1450—1490/1491) — была замужем за Томасом Фицаланом, графом Арундел, от которого родила четверых детей (2 сына и 2 дочери);
 Марта (ум. ок. 1500) — была замужем за сэром Джоном Бромли;
 Ричард (1453—1491) — граф Риверс; не женат, детей не имел;
 Эдвард (1454/1458—1488) — лорд Скейлз; не женат, детей не имел;
 Мария (ок. 1456—1481) — была замужем за Уильямом Гербертом, графом Пембруком, от которого родила дочь Элизабет;
 Кэтрин (ок. 1458—1497) — была трижды замужем: в первом браке — за Генри Стаффордом, герцогом Бекингемом, от которого родила пятерых детей (3 сына, 2 дочери); во втором браке — за Джаспером Тюдором, графом Пембруком, герцогом Бедфордом; в третьем браке — за сэром Ричардом Уингфилдом.

В искусстве 
 Романы Филиппы Грегори «Хозяйка дома Риверсов» и «Белая королева»;
 В телесериале «Белая королева» роль Жакетты исполнила Джанет Мактир.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 

Дом Люксембург-Линьи
Ланкастеры